Andreas Strolz (ur. 1 sierpnia 1988 w Bludenz) – austriacki skoczek narciarski. Drużynowy wicemistrz i indywidualny brązowy medalista mistrzostw świata juniorów z Zakopanego (2008).

W 2007 podczas drużynowego konkursu mistrzostw świata juniorów w Tarvisio na skoczni w Planicy został zdyskwalifikowany, przez co reprezentacja Austrii zajęła 11. miejsce.

W zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego jego największymi sukcesami są zwycięstwa w Rovaniemi i Kranju. Był również powołany do składu podczas Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2008/2009 i 2009/2010, jednak nie przebrnął przez kwalifikacje.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Strolza na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 47.
 sezon 2008/2009: 35.
 sezon 2009/2010: 6.
 sezon 2010/2011: 20.
 sezon 2012/2013: 28.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Braunlage – 3 stycznia 2009 (2. miejsce)
  Braunlage – 4 stycznia 2009 (3. miejsce)
  Rovaniemi – 8 grudnia 2009 (3. miejsce)
  Rovaniemi – 9 grudnia 2009 (1. miejsce)
  Iron Mountain – 12 lutego 2011 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 45.
 2007: 77.
 2008: 21.
 2009: 52.
 2010: 3.
 2011: 47.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Kranj – 2 lipca 2010 (1. miejsce)
  Kranj – 3 lipca 2010 (3. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 9 lipca 2010 (3. miejsce)
  Garmisch-Partenkirchen – 10 lipca 2010 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 109.
 sezon 2006/2007: 22.
 sezon 2007/2008: 9.
 sezon 2008/2009: 44.
 sezon 2010/2011: 64.
 sezon 2012/2013: 156.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Oberwiesenthal – 2 września 2007 (2. miejsce)
  Oberwiesenthal – 13 lipca 2008 (3. miejsce)
  Ruhpolding – 27 lutego 2011 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil skoczka na oficjalnej stronie FIS

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Bludenz